Daniel Hermanus Pienaar (1893-1942) – generale sudafricano
François Pienaar, propr. Jacobus François Pienaar (1967) – ex rugbista a 15, allenatore di rugby e dirigente sportivo sudafricano
Michael Pienaar, propr. Elias Michael Pienaar (1978) – calciatore namibiano
Ruan Pienaar (1984) – rugbista a 15 sudafricano
Steven Pienaar (1982) – ex calciatore sudafricano